Wolfsbühl ist der Ortsname von

 Wolfsbühl (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wolfsbühl (Waldsassen), Ortsteil der Stadt Waldsassen, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Wolfsbühl (Wilburgstetten), Ortsteil der Gemeinde Wilburgstetten, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Wolfbühl